H34 ou H-34 peut faire référence à :
 HMS H34, un sous-marin de la Royal Navy ;
 NHF Almirante Graça Aranha (H-34), un  navire auxiliaire de la Marine brésilienne ;
 Occlusions vasculaires rétinienness, d’après la classification internationale des maladies ; 
 Sikorsky H-34, un hélicoptère militaire américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres